Area baltica di libero scambio – organizzazione europea
 Regione baltica – regione geografica europea